122-мм — калибр артиллерийских орудий, соответствующий 4.8 дюйма (48 линиям).

 122-мм пушка
 122-мм гаубица